Rumunjska:
 Suseni (Argeş, Rumunjska), u županiji Argeş
 Suseni (Harghita, Rumunjska), u županiji Harghita
 Suseni (Mureş, Rumunjska), u županiji Mureş
 Suseni (rijeka)